Сагинтаев — казахская фамилия.

 Известные носители
 Сагинтаев, Абдыр (1921—1986) — каракулевод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Сагинтаев, Бакытжан Абдирович (род. 1963) — премьер-министр Республики Казахстан.
 Сагинтаев, Джарулла (1907—1963) — советский общественный и политический деятель.
 Сагинтаев, Сапар Сагинтаевич (род. 1936) — председатель Актюбинского облисполкома (1984—1992).